Карл Вели́кий (Карл I;  или , , ; 2 апреля 742/747 или 748 — 28 января 814, Ахенский дворец) — король франков с 768 года (в южной части с 771 года), король лангобардов с 774 года, герцог Баварии c 788 года, император Запада с 800 года.

Основатель империи Каролингов, «Отец Европы» (Pater Europae), впервые после падения Римской империи объединивший бо́льшую часть Западной и Центральной Европы. Его правление положило начало Каролингскому возрождению. «Великим», как считается, Карл именовался ещё при жизни (например, в современных ему «Анналах королевства франков» и «Жизни Карла Великого» Эйнхарда). По имени Карла династия Пипинидов получила название Каролингов. От его имени, по мнению М. Фасмера, возможно произошло славянское слово «король».

Карл Великий — старший сын Пипина Короткого и Бертрады Лаонской — стал королём франков в 768 году после смерти отца. Первоначально правил совместно с братом Карломаном. В 771 году став единоличным правителем, Карл Великий продолжил политику Пипина Короткого в отношении папства и стал защитником христианской церкви не только в своих владениях, но и в соседних с Франкским государством землях. Он завоевал Лангобардское королевство в Италии и долгие годы воевал с маврами мусульманской Испании. Во время Саксонских войн франки обращали местных жителей в христианство, осуществляя христианизацию с помощью казней, переселений населения и других репрессий. Наибольшего могущества Карл Великий достиг в 800 году, когда был коронован «императором римлян» папой Львом III на Рождество в базилике Святого Петра в Риме.

Восточная церковь относилась к Карлу Великому менее благосклонно из-за поддержки им филиокве и того, что папа римский предпочёл его в качестве императора женщине-монарху, правительнице Византийской империи Ирине. Эти и другие споры, ставшие частью длительного конфликта между Римом и Константинополем, привели к Великому расколу 1054 года.

Карл Великий умер в 814 году. Он был похоронен в Ахенском соборе в столице Франкской империи, городе Ахене. Карл был женат по меньшей мере четыре раза и у него было трое законных сыновей, доживших до совершеннолетия, но только самый младший из них, Людовик I Благочестивый, пережил отца и стал его преемником.

Биография

Место и год рождения 
Карл Великий был старшим сыном Пипина Короткого и Бертрады Лаонской, родившийся до их канонического брака. Биограф Карла Эйнхард сообщал, что ему не удалось найти сведения о рождении и детстве Карла. Однако в другом месте он отмечал, что король франков скончался на 72-м году жизни: то есть Карл должен был родиться в 742 году. В несохранившейся ахенской эпитафии было написано, что Карл умер на 70-м году жизни: то есть он должен был родиться в 744 году. В раннесредневековых «Анналах Петау» под 747 годом сообщается: «В этом году родился король Карл». В них же под 751 годом упоминается о рождении младшего брата Карла, Карломана, и эта дата сомнению не подвергается.

Место рождения Карла Великого также точно неизвестно. Возможно, это произошло в окрестностях Ахена, в Жюпиле, Ингельхайме или Кьерси. Высказываются мнения, что и другие города могли быть родиной Карла, хотя предположения не подкреплены достаточно надёжными свидетельствами исторических источников.

Начало правления. Смерть Карломана 
Когда Карл был ребёнком, законность династии, узурпировавшей трон Меровингов, оставалась под вопросом. Дабы обеспечить беспрепятственную передачу власти, 28 июля 754 года Карл и его брат Карломан были помазаны на царство в церкви аббатства Сен-Дени папой римским Стефаном II (III), а после смерти Пипина Короткого вступили вместе на престол. По разделу с братом наследства отца Карл получил во владение земли в форме обширного полумесяца, идущего от Аквитании до Тюрингии, через бо́льшую часть Нейстрии и Австразии, через Фризию и Франконию и со всех сторон охватывающие владения брата Карломана. Резиденцией Карла был Нуайон.

Предположительно, братья не ладили между собой, несмотря на старания матери их сблизить. Многие из окружения Карломана старались рассорить братьев и даже довести дело до войны. В 769 году один из сеньоров с юго-запада по имени Гунольд (возможно, сын Вайфара) поднял восстание западных аквитанцев и басков, Карл был вынужден один отправиться на подавление мятежа, так как Карломан отказался присоединиться к нему со своим войском. Несмотря на это, Карл принудил Гунольда бежать в Гасконь, затем перешёл Гаронну и добился у герцога Лупа II выдачи беглеца.

Опасаясь сговора между Карломаном и королём лангобардов Дезидерием, Карл сблизился со своим двоюродным братом, герцогом Баварии Тассилоном III, ставшего зятем лангобардского короля, и сам в 770 году, по совету матери, женился на дочери Дезидерия Дезидерате, отставив на второй план свою законную жену (а по версии Эйнхарда, любовницу) Химильтруду, успевшую родить ему сына Пипина. Конфликт мог перерасти в войну между сыновьями Пипина Короткого, однако Карломан умер в декабре 771 года (по одной из версий, от обильного носового кровотечения). Карл привлёк на свою сторону наиболее близких Карломану деятелей и захватил наследство брата. Его невестка Герберга и племянник Пипин, родившийся в 770 году, нашли убежище у Дезидерия.

Начало войны с саксами 

Вскоре после смерти брата, Карл начал войну с саксами, ставшую самой продолжительной и ожесточённой войной за период его царствования. Прекращаясь и возобновляясь вновь, она продолжалась тридцать три года, до 804 года, и стоила франкам наибольших потерь. Граница с саксами почти везде проходила по голой равнине, и потому была неопределённой. Ежедневно происходили убийства, грабежи и пожары. Раздражённые этим франки на сейме в Вормсе сочли необходимым начать против соседей войну. В 772 году Карл в первый раз вторгся в Саксонию, разрушил крепость Эресбург и низверг языческую святыню — Ирминсуль.

Вторжение в Италию 

В 771 году Карл развёлся с Дезидератой, отправил её к отцу и женился на внучке герцога алеманнов Готфрида Хильдегарде. В 772 году у Карла родился сын от Хильдегарды, получивший тоже имя Карл. Дезидерий принял вызов, и с первых дней 772 года потребовал от папы Адриана I помазания на царство сына Карломана Пипина и возобновил начатое его предшественниками наступление на Папскую область. Папа обратился за помощью к Карлу.

В сентябре 773 года франкская армия направилась к Альпам. Лангобарды закрыли и укрепили перевалы, и Карл решился на обходной манёвр. По тайным тропам франкский отряд пробрался к врагу с тыла, и одним своим появлением произвёл общее замешательство в лангобардском войске и вызвал бегство сына короля Дезидерия, Адельхиза. Есть указание, что папа успел посеять измену как в войске короля лангобардов, так и в его владениях, и что именно это обстоятельство стало причиной весьма слабого сопротивления. Опасаясь окружения, Дезидерий покинул перевалы и отступил к своей столице Павии, рассчитывая отсидеться за её толстыми стенами; его сын Адельхиз с вдовой и детьми Карломана укрылся в Вероне. Франки с боем преследовали врага, по пути овладев многочисленными городами Ломбардии. Оставив часть сил под Павией, Карл с остальным войском подступил в феврале 774 года к Вероне. После короткой осады город сдался. В нём Карл захватил племянников и их мать.

Карл — король лангобардов 

В апреле 774 года франки подошли к Риму. Папа Адриан I устроил Карлу торжественную встречу. Карл отнёсся к первосвященнику с величайшим почтением: прежде чем подойти к руке Адриана, он поцеловал ступени лестницы храма Святого Петра. Ко многим городам, подаренным папе его отцом, он обещал прибавить новые дарения (это обещание потом не выполнив). В начале июня, не выдержав тягот осады, Дезидерий вышел из Павии и подчинился победителю. Карл завладел столицей лангобардов и королевским дворцом. Так пало королевство лангобардов, их последний король был пленником отведён во Франкское государство, где его заставили постричься в монахи, а его сын бежал в византийские владения. Приняв титул лангобардского короля, Карл начал вводить в Италии франкское устройство и соединил Галлию и Италию в одно государство.

В 776 году Карл должен был снова прибыть в Италию для усмирения восстания. Получив послание папы Адриана I о том, что герцоги Арехис II Беневентский, Гильдепранд Сполетский и Ротгауд Фриульский вступили в союз с византийцами и намереваются возвести на трон Адельхиза, сына свергнутого Дезидерия, правитель франков быстро собрал войско и двинулся в Италию. Однако обвинения папы в мятеже подтвердились лишь в отношении герцога Фриуля, что не сумев оказать королю серьёзного сопротивления, погиб в одном из первых же боёв. Уже вскоре восстание лангобардской знати было подавлено, а многие мятежники, лишившиеся земель и имущества, были переселены в другие области франкского государства.

Продолжение войны с саксами 
В 775 году во главе большой армии Карл углубился на территорию саксов больше обычного, достиг земли остфалов и дошёл до реки Окер, взял заложников и оставил сильные гарнизоны в Эресбурге и Сигибурге. Следующей весной под ответным натиском саксов Эресбург пал. После этого Карл изменил тактику, решив создать «укреплённый рубеж» (марку), который должен был предохранять франков от вторжений саксов. В 776 году он, вновь укрепив Эресбург и Сигибург, построил новую крепость Карлсбург и оставил в пограничной зоне священников для обращения язычников-саксов в христианскую веру, которое вначале шло довольно успешно. В 777 году саксы опять были разбиты, и тогда большинство саксонских этелингов признало Карла своим повелителем на собрании в Падерборне.

Ронсевальская битва 

В 777 году Карл принял мусульманского губернатора Сарагосы, прибывшего просить его о помощи в борьбе против эмира Кордовы Абд ар-Рахмана. Карл согласился, но в 778 году, оказавшись в Испании во главе огромной армии, он потерпел неудачу под Сарагосой, где его предали вчерашние союзники. Тогда франки двинулись в Васконию, захватили и разрушили христианскую Памплону, что вызвало гнев басков. На обратном пути, в Ронсевале, когда войско двигалось растянутым строем, как к тому вынуждали горные теснины, баски устроили засаду на вершинах скал и напали сверху на отряд, прикрывавший обоз, перебив всех до последнего человека. Рядом с командующим отрядом Роландом пали сенешаль Эггихард и граф двора Ансельм. Эйнхард подчёркивает, что только арьергард обоза франков и те, кто шёл в самом конце отряда, были разбиты. В оригинальной версии Анналов королевства франков, составленной в 788—793 годах, в событиях, относящихся к 770-м годам, вообще нет упоминаний об этом сражении. Сказано лишь то, что «после того как были переданы заложники от Ибн-Аль-Араби, Абутария и многих сарацинов, после разрушения Памплоны, покорения басков и наварров, Карл вернулся на территорию Франкии». В исправленной версии Анналов, составленной вскоре после смерти Карла, также нет упоминания об этой битве. Но имеется новый важный пассаж: «Возвращаясь, [Карл] решил пройти через ущелье Пиренейских гор. Баски, устроив засаду на самом верху того ущелья, привели в большое смятение всё войско [Карла]. И хотя франки превосходили басков, как оружием, так и храбростью, однако превосходство то было побеждено благодаря неровности места и невозможности для франков вести сражение. В той битве многие из приближённых, которых король поставил во главе своего войска, были убиты, обоз был разграблен; враг же, благодаря знанию местности, тотчас рассеялся в разные стороны». Эйнхард же в своей работе (это третье описание Ронсевальской битвы) делает два основных изменения. Он заменяет «всё войско» из переписанной версии Анналов франкского королевства на «тех, кто шёл в самом конце отряда» и перечисляет только трёх из знатных франков, которые пали в битве (Эггихард, Ансельм и Руотланд, то есть Роланд (префект бретонской марки) герой эпоса «Песни о Роланде».). Точная дата сражения — 15 августа — известна благодаря эпитафии Эггихарду, стольнику Карла: «она произошла в восемнадцатый день сентябрьских календ». Спустя двадцать лет при описании тех же событий неизвестный переписчик Анналов вставляет такое сообщение, о котором в ранних текстах нет никакого упоминания. По-видимому, привлечение внимания к этому событию было для него важным. Скорее всего, все подробности взяты им из более поздних текстов. Он говорит, что в бой вступило все франкское войско и утверждает, что было убито множество франкских предводителей. Это была настоящая катастрофа. Поражение повергло в панику готских христиан в Испании, среди которых франкское вторжение породило большие надежды, и многие из них укрылись от исламского господства во Франкском государстве.

Видукинд становится во главе сопротивления саксов 

По возвращении Карла ждали и другие неприятности: саксы-вестфалы, объединившись вокруг Видукинда, который в 777 г. не явился в Падерборн, а бежал к датскому королю Зигфриду (Сигифриду), забыли свои клятвы и показное обращение и снова начали войну. В 778 г. перейдя границу у Рейна, они поднялись по правому берегу этой реки до Кобленца, всё выжигая и грабя на своём пути, а затем, нагруженные богатой добычей, почти без препятствий возвратились назад. Лишь один раз франкский отряд догнал саксов у Лейсы и нанёс незначительный урон их арьергарду. В 779 г. Карл вторгся в Саксонию и прошёл почти всю страну, нигде не встречая сопротивления. Вновь, как и прежде, в его лагерь явилось множество саксов, которые дали заложников и клятву в верности. Однако король уже не верил в их миролюбие.

Следующий поход 780 года был подготовлен Карлом более тщательно. Вместе со своей армией и священнослужителями Карлу удалось продвинуться до самой Эльбы — границы между саксами и славянами. К этому времени у Карла уже был стратегический план, сводившийся, в целом, к покорению всей Саксонии через христианизацию. В этом начинании Карлу очень помог англосакс Виллегад, приступивший к активному насаждению новой веры. Всю Саксонию Карл разделил на административные округа, во главе которых поставил графов. 782 год был вновь посвящён саксонским делам. Для усмирения славян-сорбов, напавших на пограничные земли Саксонии и Тюрингии, Карл направил войско, в состав которого входили и верные Карлу саксы. Но как раз в это время из Дании вернулся Видукинд. Вся страна немедленно восстала, сведя на нет все достижения Карла. Множество франков и саксов, принявших новую веру, было перебито, христианские храмы разрушены. Карл вновь потерпел неудачу, поскольку им не была учтена приверженность саксов к своей собственной вере. Войско, посланное против сорбов, попало в засаду возле Везера и было почти полностью перебито мятежниками в сражении у горы Зюнтель. Одновременно усилилось недовольство нововведениями Карла и во Фризии.

Военные действия в Аквитании и Испании 
В Аквитании с 779 года Карл начал расселять королевских вассалов и систематически направлять туда графов из числа франков. А в 781 г. он возвёл Аквитанию в ранг королевства и посадил на её трон своего нового сына от королевы Хильдегарды, появившегося на свет 3 года назад и получившего меровингское имя Людовик. Аквитания должна была стать обширным плацдармом в борьбе против пиренейских басков и против мусульман Испании. С той же целью он создал графство Тулузу и Септиманию и поставил во главе её в 790 г. своего родственника герцога Гийома. В 790-е годы новым королём Людовиком были предприняты кратковременные походы за Пиренеи, в результате чего появился укреплённый рубеж Испанская марка, состоящий из пограничной области с городами Жироной, Урхелем и Виком.

Карл, невзирая на создание королевства Аквитании, отказался от всякого вмешательства в этом регионе, даже в тех случаях, когда города и целые области (Урхель, Жирона, Сердань) заявляли о желании встать под его покровительство, или когда в 793 г. эмир Кордовы совершил рейд до Нарбонна и поставил в трудное положение герцога Гийома. Франки вновь вернули себе инициативу только в самом конце века (с 799 г. власть франков распространилась на Балеарские острова), а первого успеха добились лишь в 801 г., когда король Аквитании Людовик захватил арабский город Барселону и сделал её сначала центром графства, а затем всей Испанской марки, расширившей свои границы (к 804—810 годам) до Таррагоны и горных плато к северу от Эбро. В 806 г. была подчинена Памплона.

Папа освящает назначение сыновей Карла королями 
В 781 году, в те же дни, когда Людовик стал королём Аквитании, Карл учредил для четырёхлетнего Карломана, другого своего сына, рождённого ему Хильдегардой, «королевство Италию», и весной 781 г., по просьбе Карла, папа в Риме освятил это назначение, одновременно с посвящением Людовика. Ребёнок получил по этому случаю королевское имя Пипин, что фактически исключало из наследования его единокровного брата, сына Химильтруды, уже носящего это имя.

Жестокие меры Карла в отношении саксов. Крещение Видукинда 
Карл собрал новую армию, явился в Верден, вызвал к себе саксонских старейшин и принудил их выдать 4500 зачинщиков мятежа. Все они в один день были обезглавлены. Видукинд успел бежать. Тогда же был обнародован так называемый «Первый Саксонский капитулярий», который предписывал наказывать смертью всякое отступление от верности королю и всякое нарушение общественного порядка, а также рекомендовал меры по искоренению любых проявлений язычества. В 783 году сражения при Детмольде и на реке Хаза, близ Оснабрюка, принесли победу Карлу Великому. Следующие два года Карл почти не покидал Саксонию. В ходе этой упорной войны он бил саксов в открытых сражениях и в карательных рейдах, брал сотни заложников, которых увозил из страны, уничтожал селения и фермы непокорных. Зима 784−785 года, в отличие от предыдущих зим, являвшихся для Карла временем отдыха, была также проведена им в Саксонии, в Эресбурге, куда он переселился вместе с семьёй. Летом 785 г. франки перешли Везер. Обескровленный многими поражениями Видукинд запросил пощады и завязал с Карлом переговоры в Бернгау. Осенью вожди саксов Видукинд и Аббион явились, наконец, ко двору Карла в Аттиньи, крестились (причём Карл был крёстным отцом Видукинда), присягнули в верности и получили из его рук богатые дары. Это был переломный момент в Саксонской войне. В летописи 785 г. было записано, что король франков «подчинил всю Саксонию». После этого сопротивление побеждённых стало ослабевать.

Карл подчиняет лангобардские герцогства в Италии 

После похода Карла в Италию страна представляла собой, за исключением областей франкских и церковных, ещё две лангобардские области: герцогства Сполето и Беневенто. Первое скоро подчинилось Каролингам, но Беневенто, защищённый горами Абруццо с севера, мог долее удерживать самостоятельность. Война с Беневенто представлена Эйнхардом крайне упрощённо, причём он всё пытается свести к страху Арехиса перед Карлом. В действительности, война была долгой: беневентцы непрерывно восставали и франкам приходилось вновь совершать карательные походы в их страну. Герцог Беневента Арехис был женат на дочери Дезидерия и поэтому считал себя единственным наследственным представителем прав лангобардов. В особенности с тех пор, как Адельхиз, сын Дезидерия, нашёл себе приём в Константинополе и получил здесь сан патриция, сношения Беневента с империей и образование здесь византийской партии были весьма естественными. Карл, знавший о планах соперника от папы Адриана, решил подчинить себе остатки королевства Дезидерия. В конце 786 г. Карл выступил против Арехиса. Тот, не получив поддержки от союзников, направил к Карлу в качестве заложника своего старшего сына Румольда с богатыми дарами с целью остановить нападение Карла на свою территорию. Карл, приняв заложника, всё же перешёл границу и прибыл в Капую. Арехис, отступив к Салерно, направил Карлу в качестве заложников своего второго сына Гримоальда и двенадцать знатных лангобардов, обещая полное повиновение. Карл, согласившись, отпустил в Беневент старшего сына герцога, отправив с ним своих уполномоченных для принятия присяги от Арехиса и его народа, с выплатой ежегодной дани. Однако как только Карл ушёл из Италии, Арехис нарушил клятву и заключил союз с Византией для ведения дальнейших боевых действий против Карла. Одновременно с этим Адельхиз, сын Дезидерия, направился со своей армией к Тревизо и Равенне, чтобы подчинить север страны. Все военные достижения Карла были поставлены под угрозу. Но 26 августа 787 г. Арехис неожиданно умер, причём за месяц до этого скончался его сын Румольд, что привело к провалу византийско-беневентский договор, тем более, что второй сын Арехиса, Гримоальд, всё ещё находился в качестве заложника у Карла.

Адельхиз, сын Дезидерия, после смерти своих сторонников пытался продолжить начатые против Карла действия, вступив в контакт с Атабергой, вдовой Арехиса, и начав наступление на папские владения. В ответ Карл, несмотря на призывы папы о помощи, а именно, идти обратно в Италию и продолжать удерживать Гримоальда заложником, поступил противоположным образом. Он не пошёл в Италию и отпустил Гримоальда. Впоследствии это действие помогло Карлу, так как когда началась война с Византией, Гримоальд поддержал франкскую армию, что привело Карла к победе, в результате которой он завладел Истрией.

Подчинение Баварии 

Развязав себе руки в Саксонии и Италии, Карл обратился против баварского герцога Тассилона III, старого союзника лангобардов. В 787 г. Карл окружил Баварию с трёх сторон войсками и потребовал от Тассилона возобновить вассальные обязательства, данные им когда-то Пипину. Тассилон вынужден был явиться к франкскому королю, дать ему повторную клятву верности и выдать заложников (в том числе, своего старшего сына и соправителя Теодона III). Герцогство было торжественно передано Карлу, который уступил его в качестве бенефиция Тассилону, но вся баварская аристократия дала клятву верности королю. Но Тассилон, которого его жена Лиутберга, дочь Дезидерия, постоянно подбивала к измене, вступил в союз с аварами Паннонии, что грозило нарушить складывающееся на западе равновесие.

Через год, в 788 году, на генеральном сейме в Ингельгейме, Тассилона заставили признаться в плетении интриг вместе со своей женой и приговорили к смертной казни, которую Карл заменил заточением в монастырь в Жюмьеже. Такая же участь была предназначена его жене и детям. Что касается герцогства, Карл включил его в королевство, разделил на несколько графств, подчинив их власти единого префекта, назначив на этот пост своего двоюродного брата Герольда. При этом Карл присоединил к своей территории южно-славянские области Карантанию и Крайну. Но прежде чем предпринять полную оккупацию, франкский король выслал многих представителей баварской знати. По-видимому, у Карла были сложности в процессе полного подчинения страны, поскольку спустя шесть лет (в июне 794 г.), во время генерального сейма во Франкфурте, Тассилон был вызволен из монастыря на кратковременный срок и доставлен в город для повторного отказа от притязаний на власть.

Поход против славян 
В 789 году Карл совершил экспедицию для защиты мекленбургских ободритов против славянского племени лютичей (вильцев). Франки навели два моста через Эльбу, перешли реку и при поддержке союзников (саксов, фризов, ободритов и лужицких сербов) нанесли страшный удар лютичам. Согласно летописям, те дрались упорно, но устоять перед огромными силами противников не смогли. Карл гнал вильцев до реки Пены, уничтожая всё на своём пути. Их столица капитулировала, а князь Драговит покорился и дал заложников.

Война с аварами 

Затем началась тяжёлая война против аваров, продолжавшаяся с 791 по 803 годы. По свидетельству Эйнхарда, она была самой значительной и ожесточённой после саксонской и потребовала от франков очень больших издержек. Авары находились в союзе с Тассилоном. Обещав ему вторгнуться на территорию франков в 788 г., они выполнили своё обязательство (не зная о свержении Тассилона). Летом 791 года армия Карла тремя различными путями вторглась в страну аваров и дошла до Венского леса, где были их главные укрепления. Покинув свой лагерь, авары бежали в глубь страны, франки преследовали их до впадения реки Рабы в Дунай. Дальнейшее преследование прекратилось вследствие массового падежа лошадей. Армия вернулась в Регенсбург, нагруженная добычей.

Новое восстание саксов 

В 792 году сын Карла от его первой жены Химильтруды Пипин, прозванный Горбатым, узнав, что он отстранён от наследования, поднял восстание. Он сумел увлечь за собой несколько графств, но потерпел поражение. Весь год Карл провёл в Регенсбурге, но от нового похода против авар его отвлекло восстание саксов. Размах его превзошёл даже события 785 года. К саксам присоединились фризы (их вождями были Унно и Эйлрад) и славяне. Повсюду были разрушены храмы и перебиты франкские гарнизоны. Летом 794 года Карл и его сын Карл Юный во главе двух армий вторглись в Саксонию. Видя себя окружёнными, саксы массами бросились к Эресбургу, принесли клятвы верности, дали заложников и вернулись к христианству. Осенью 795 года король с сильной армией вновь опустошил Саксонию и дошёл до нижней Эльбы. Узнав, что саксы убили его союзника, князя ободритов Вышана, он подверг страну вторичному опустошению, взял до 7000 заложников и возвратился во Франкское государство. Едва он ушёл, восстали саксы в Нордальбингии. Карл должен был обратиться против них.

Новое восстание на севере 
В 793 году на севере вновь вспыхнуло восстание, которое охватило не только Саксонию, но и другие территории, на которых жили фризы, авары и славяне. С 794 по 799 год здесь велась война, сопровождавшаяся массовыми захватами заложников и пленных, с последующим их переселением в качестве крепостных во внутренние области государства. Сопротивление саксов шло с большим ожесточением (особенно в Вихмодии и Нордальбингии).

Желая достичь победы над ними, Карл заключил союз с ободритами и вместе с семьёй провёл зиму 798/799 года в Саксонии, на Везере, где разбил лагерь, а по сути выстроил новый город с домами и дворцами, назвав это место Герсталь (то есть «Стоянка армии»). Весной с войском он подошёл к Миндену и опустошил всю область между Везером и Эльбой, в то время как его союзники ободриты успешно воевали в Нордальбингии.

В 799 году был ещё один поход Карла вместе с сыновьями в Саксонию, в котором сам король не проявил никакой активности.

Продолжение войны с аварами 
Война с аварами шла с переменным успехом. Франкскому королю потребовалось мобилизовать все свои силы и заключить союз с южными славянами (как и ранее в войне с саксами) для противостояния кочевникам. Анналы королевства франков (запись 796 г.) так описывают одно из важнейших событий этой войны: франки под предводительством юного сына Карла Пипина в союзе с хорутанским князем Войномиром возобновили войну против аваров, взяли «столицу» их каганов, фактически представлявшую собой гигантский укреплённый лагерь, расположенный у слияния Дуная и Тисы, и захватили там богатую добычу, вывезенную обозом из пятнадцати огромных телег. Сокровища аваров, накопленные за несколько столетий грабительских походов, позволили Карлу до конца жизни не скупиться при строительстве дворцов и храмов.

После этого похода, по словам Эйнхарда, в Паннонии не осталось в живых ни одного её обитателя, а место нахождения резиденции кагана не сохранило и следов человеческой деятельности. Народ аваров, в течение нескольких столетий мешавший многим в Восточной Европе, перестал существовать, а их земля спустя столетие была заселена кочевниками-мадьярами. Полоса земли, идущая от Эна до Винервальда, была постепенно захвачена франками и превратилась в Восточную марку.

Продолжение войны с саксами 
Тем временем Карл Великий с сыновьями, Карлом Юным и Людовиком, воевал в Саксонии. Армия прошла всю страну вплоть до Нордальбингии, а затем возвратилась в Ахен с заложниками и большой добычей.

В конце лета — начале осени Карл организовал грандиозную экспедицию в Саксонию по суше и по воде; опустошая всё на своём пути, он подошёл к Нордальбингии. Со всех сторон страны к нему сбежались саксы и фризы, дав большое число заложников. В ходе экспедиции Карл расселил в Саксонии франков, а многих саксов увёл с собой в Галлию. Всю зиму он провёл здесь, занимаясь саксонскими делами.

Карл Великий сумел начать подготовку будущего, издав в 797 году новый «Саксонский капитулярий» (Capitulare Saxonicum), которым отменялся режим террора, установленный капитулярием 785 года, и вводилось прогрессивное равенство саксов и франков перед законом. В Миндене, Оснабрюке, Фердене, Бремене, Падерборне, Мюнстере и Хильдесхайме были учреждены саксонские епископские кафедры, принадлежащие отчасти к кёльнскому, отчасти к майнцскому диоцезам.

Весной 798 года франки подвергли полному опустошению земли между Везером и Эльбой. Одновременно ободриты под командованием князя Дражко и франка Эбуриса разбили нордальбингов на поле Свентана, перебив до 4000 человек. После этого Карл Великий смог вернуться домой, ведя за собой до полутора тысяч пленных.

Летом 799 года король вместе с сыновьями отправился в последний поход против саксов. Сам он оставался в Падерборне. Тем временем Карл Юный завершил усмирение Нордальбингии. Как обычно, Карл вернулся во Францию, ведя с собой множество саксов с жёнами и детьми для расселения их во внутренних областях государства.

Военные действия в Бретани 
Авторитет короля был почти незыблем в Нейстрии и Австразии, но Карлу оставалось ещё замирить юг Галлии и её крайний запад. Карл неоднократно вторгался в Бретань. На подступах к ней в конце 770-х годов возникла пограничная марка, включавшая города Ренн, Тур, Анжер и Ванн. В 799 г. Ги, представитель влиятельного австразийского рода Ламбертидов, правитель этой провинции, воспользовавшись раздором среди бретонских вождей, осуществил решающую экспедицию на полуостров. В 800 г. вожди бриттов принесли Карлу клятву верности в Туре. Но эта страна не покорилась до конца, сохранив собственные религиозные нравы и обычаи. Уже через несколько лет возникла необходимость в новой кампании. Она была проведена в 811 г. и показала всю непрочность власти франков в этом регионе.

Карл Великий — император Запада 

Осенью 800 года Карл отправился в Рим, где знатные римляне устроили заговор против папы Льва III, арестовав его во время торжественной процессии. Угрожая ослеплением, они требовали от Льва отречься от сана, однако папе удалось сбежать из города и добраться до Падерборна, где в это время находился Карл. По совету Алкуина, Карл обещал папе поддержку. Карл провёл в Риме почти полгода, разбирая распри между папой и местной знатью. 25 декабря он слушал праздничную мессу в базилике Святого Петра. Вдруг папа приблизился к своему гостю и возложил ему на голову императорскую корону. Все находившиеся в соборе франки и римляне дружно воскликнули: «Да здравствует и побеждает Карл Август, Богом венчанный великий и миротворящий римский император». Хотя всё это не стало для Карла неожиданностью, он, по свидетельству Эйнхарда, первое время делал вид, что недоволен «самовольным» поступком папы. Карл утверждал даже, что, знай он заранее о намерениях Льва III, он бы в тот день не пошёл в церковь, невзирая на Рождество. Делал он это, как видно, для того, чтобы успокоить Константинопольский двор. Ненависть ромейских императоров, тотчас возникшую, Карл, впрочем, перенёс с великим терпением. В конце концов византийским императорам пришлось признать новый титул владыки франков. В сложившейся обстановке наметился брачный союз между императрицей Ириной и Карлом, с целью соединить, таким образом, Восток и Запад. Западные послы должны были прибыть в Константинополь осенью 802 года для обсуждения этого вопроса, но в ту же осень 21 октября в византийской столице произошёл дворцовый переворот, лишивший Ирину власти. Престол занял Никифор I, который отказался признать Карла в качестве императора. В ответ Карл после довольно продолжительной войны (806—810) овладел Венецией и Далмацией и, благодаря союзу с багдадским халифом аль-Амином, заставил Никифора, который вёл войну в Болгарии, пойти в 810 году на мирные переговоры. Через 12 лет после начала конфликта византийский император Михаил I, преемник погибшего в Болгарии Никифора, формально признал новый титул императора, в расчёте на поддержку Запада в борьбе с болгарами. За это Карл уступил Михаилу Венецию и Далмацию. Но законность признания титула оспаривалась византийцами в XII и XIII вв.

Сам же Карл, придавая немалое значение своему новому титулу, потребовал после коронования новой присяги (802) и подчёркивал своё положение Богом поставленного попечителя о благе народа и церкви. Полный титул Карла был: Karolus serenissimus augustus a Deo coronatus magnus pacificus imperator Romanum imperium gubernans qui et per misericordiam dei rex Francorum atque Langobardorum (примерно: «Карл милостивейший августейший, коронованный Богом, великий властитель-миротворец, правитель Римской империи, милостью Божьей король франков и лангобардов»).

Конец войны с саксами и первые столкновения с данами 
В 804 году была окончена изнурительная саксонская война. Карл прибыл в Гольденштедт и переселил из Нордальбингии 10 000 саксонских семей во внутренние области государства. Обезлюдевшая Нордальбингия была передана ободритам.
 
На рубеже VIII—IX веков франки впервые столкнулись с данами. В 804 году король Южной Дании Годфред собрал войско и флот в Слиесторпе (Хедебю), на границе с Саксонией, намереваясь напасть на франков. Противники вели переговоры, результат которых неизвестен, но, вероятно, прямое столкновение было предотвращено.

Более активно Годфред действовал в 808 году: он напал на страну ободритов и опустошил её так, что ободриты вынуждены были просить о мире, обещая платить ему дань. Во время похода Годфред стёр с лица земли один из важнейших центров западнобалтийской торговли Рерик и вывез из него ремесленников и купцов в Хедебю. Сразу после похода он построил укрепления на границе с саксами по северному берегу реки Айдер: вал «от западного океана до восточного залива, ведущего в Балтийское море», с одними воротами, чтобы пропускать всадников и повозки. Со своей стороны, франки в Нордальбингии, вновь отобранной у ободритов, построили несколько крепостей; так было положено начало Датской пограничной марке.

Борьба за торговые пути и за влияние на североморско-балтийскую торговлю объясняет и следующую известную акцию Годфреда: в 810 году с большим флотом он прошёл по побережью Фризии, одерживая победы, и вернулся, получив выкуп в 100 фунтов серебра. Обеспокоенный Карл Великий собрал флот для похода в Данию, но необходимость в нём неожиданно отпала: в том же году Годфред был убит своим дружинником, и власть оказалась в руках его племянника Хемминга. Далеко не столь воинственно настроенный, Хемминг согласился на мирные переговоры, и в 811 году заключил договор, которым подтверждалась незыблемость южной границы Дании по реке Айдер.

Набеги викингов 

В последние годы правления Карла над империей нависла новая опасность: набеги викингов. С конца 799 года их парусные суда стали появляться у берегов Вандеи и высаживать банды грабителей. В 810 году опасность приблизилась на расстояние нескольких дневных конных переходов от Ахена, как раз в то время, когда Карл был занят в Нордальбингии укреплением Датской марки, в борьбе против беспокойных датчан. Для отражения норманнских набегов Карл велел строить корабли на реках, которые протекали по Галлии и Северной Германии. Во всех портах и устьях судоходных рек по его приказу были устроены стоянки для судов и выставлены сторожевые корабли, дабы предупредить вторжение неприятеля.

Внутренняя политика 

Своими успешными войнами Карл раздвинул границы Франкского государства на огромное расстояние. Столь же неутомимо, входя во все мелочи, заботился он об улучшении государственного устройства, о материальном и духовном развитии своего государства. Военное могущество государства он значительно усилил посредством упорядочения сбора ополчения, а границы укрепил военной организацией марок, управляемых маркграфами. Он уничтожил казавшуюся ему опасной для короля власть герцогов. Отдельными округами теперь управляли графы, наделённые административными, финансовыми, военными и, отчасти, судебными функциями. Два раза в год — в конце весны или в начале лета и осенью — вокруг самого императора собирались государственные сеймы; на весенний могли являться все свободные люди, на осенний приглашались только наиболее важные «советники» государя, то есть люди из придворного круга, высшей администрации и высшего духовенства. На осеннем собрании обсуждались различные вопросы государственной жизни и составлялись по ним решения, получившие форму так называемых капитуляриев. На весеннем собрании капитулярии представлялись на одобрение собравшихся; здесь же государь получал от съехавшихся сведения о состоянии управления, о положении и нуждах той или иной местности.

Карл много заботился о сельском хозяйстве и об управлении дворцовыми имениями; от него остались подробные и обстоятельные постановления, касающиеся этого управления (Capitulare de villis). По приказанию Карла осушались болота, вырубались леса, строились монастыри и города, а также великолепные дворцы и церкви (например, в Ахене и в Ингельгейме). Затеянное в 793 году устройство канала между Редницем и Альтмюлем, которым соединились бы Рейн и Дунай, Северное и Чёрное моря, осталось неоконченным.

Оказывая энергичное содействие распространению христианства, покровительствуя духовенству и устанавливая для него десятину, будучи в наилучших отношениях с папой, Карл сохранял за собою, однако, полную власть в церковном управлении: он назначал епископов и аббатов, созывал духовные соборы, постановлял на сеймах решения, касавшиеся церковных дел. Хотя сам Карл не знал грамоты, он положил начало Каролингскому возрождению. По утверждениям придворных биографов, император приказал составить грамматику народного языка, в которой установил франкские названия месяцев и ветров, а также велел собирать народные песни. Он окружал себя учёными (Алкуин, Павел Диакон, Эйнхард, Рабан Мавр, Теодульф) и, пользуясь их советами и содействием, стремился дать образование духовенству и народу. В особенности он заботился об устройстве школ при церквах и монастырях; при своём дворе он устроил род академии (известна у историков под названием Палатинской) для образования своих детей, а также придворных и их сыновей.

В 794 году на месте термального курорта кельтов и римлян в Ахене, Карл начал строительство огромного дворцового комплекса, законченного в 798 году. Превратившись сначала в зимнюю резиденцию Карла, Ахен постепенно стал постоянной резиденцией, а с 807 года — постоянной столицей империи. Карл укрепил денье, которое стало весить 1,7 грамма.

Слава Карла распространилась далеко за пределами его владений. Посольства из чужих земель часто появлялись при его дворе, как, например, посольство Харун ар-Рашида, в 798 году доставившее властителю франков богатые подарки, включая слона, названного Абуль-Аббасом.

Заботы о преемственности 
В феврале 806 года Карл Великий разделил империю между своими тремя сыновьями. Людовику должны были отойти Аквитания и Бургундия, Пипину — Италия и Германия к югу от Дуная, а Карлу Юному — Нейстрия, Австразия и Германия к северу от Дуная. Но в 810 году умер Пипин, а в 811 году — Карл Юный. Наследником Пипина стал Бернард (король Италии), а Карл Юный не оставил наследников.

Незадолго до смерти, в 813 году, Карл призвал к себе Людовика, единственного оставшегося в живых своего сына от Гильдегарды, и, созвав торжественное собрание знатных франков всего королевства, 11 сентября назначил его, с общего согласия, своим соправителем и наследником, а затем возложил ему на голову корону и приказал впредь именовать его императором и августом.

Смерть Карла Великого 
Вскоре после этого, сражённый сильной лихорадкой, Карл Великий слёг в постель. В начале января 814 года к лихорадке присоединился плеврит, и 28 января император умер. Был похоронен в построенной им же  Ахена.

29 декабря 1165 года по настоянию императора Фридриха I Барбароссы поставленный им антипапа Пасхалий III канонизировал Карла Великого. Но Римско-католическая церковь официально так и не признала этого акта. Несмотря на это, Карл Великий почитается в Ахене как святой покровитель города.

Семья 

 с 768 года — Химильтруда (или Гимильтруда), дочь Девума I (Devum I), графа Бургундского. Развод.
 Пипин Горбатый (769/770—811). В 792 году участвовал в заговоре против отца, но неудачно. Был заточён отцом в монастырь.
 Rothais, (784 — ?)
 с 770 года — Дезидерата (747—776), дочь Дезидерия, короля лангобардов. Развод в 771 году.
 с 771 году — Хильдегарда (или Гильдегарда; 758 — 30 апреля 783), дочь Жерольда I, графа Англахгау.
 Карл Юный (772 — 4 декабря 811), герцог Ингельма.
 Аделаида (773—774). Умерла во младенчестве.
 Ротруда (775 — 6 июня 810). Имела связь с графом Роргоном I (? — 839/840).
 Пипин (777 — 8 июня 810), король Италии (781—810).
 Лотарь (август 778 — 6 февраля 779). Близнец с Людовиком, умер ребёнком.
 Людовик I Благочестивый (август 778 — 20 июня 840), император Запада (813—840), король франков (814—840), король Аквитании (781—813), король Алемании (833—840).
 Берта (779—823). Вышла замуж за графа Ангильберта (750—814).
 Гизела (781—808). Замужем не была.
 Хильдегарда (782—783). Умерла во младенчестве.
 с октября 783 года — Фастрада (765 — 10 октября 794), дочь восточно-франкского графа Радольфа.
 Тетрада (785—853), аббатиса Аргентьель.
 Гильтруда (787 — ?), аббатиса Фармотье.
 с 794 года — Лиутгарда (776 — 4 июня 800).
 Эмма (? — 837).
 Ротильда (? — 852).
 с 808 года — Герсвинда Саксонская (782—834).
 Адальтруда.

Кроме шести жён известны три любовницы Карла Великого и несколько детей-бастардов.
 Мальтегарда.
 Ротильда (Рудхильд) (790—852), аббатиса Фармотье.
 Регина.
 Дрогон (17 июня 801 — 8 декабря 855), епископ Меца.
 Гуго (802 — 14 июня 844), аббат Сент-Квентинский.
 Адалинда.
 Теодорик (807—818).

Оценки личности и правления Карла Великого

Личность и внешность Карла Великого в средневековых источниках 

По свидетельству Эйнхарда, Карл

Его лицо отличали длинный нос и большие, живые глаза. Если судить по изображениям Карла на монетах, печатях и миниатюрах IX века, а также бронзовой статуэтке из собора в Меце, он по тогдашней франкской моде носил короткую причёску, брил бороду и имел длинные усы. Голос Карла был необычно высоким для такого внушительного мужчины. С годами король начал страдать от хромоты. Прижизненных портретов Карла не сохранилось, и многие позднейшие художники изображали его согласно своей фантазии, чаще всего в виде почтенного старца с длинными седыми волосами и бородой. Хотя многие принимали описание богатырского телосложения Карла за эпическое преувеличение, эксгумация могилы Карла подтвердила правильность описания: длина скелета составила 192 см.

Оценка личности Карла Великого в Новое время 
По свидетельству Клеменса фон Меттерниха, Наполеон I очень высоко оценивал Карла Великого, считая себя преемником этого монарха:

Карл Великий в оценке современных исследователей

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ноткер Заика, «Деяния Карла Великого» (), ок. 880 г.
 
 Сегень А. Ю. Абуль-Аббас — любимый слон Карла Великого. М.: Армада, 1997.

Ссылки 

 
 «Был ли великим Карл Великий» — передача Н. Басовской «Всё так» на радиостанции «Эхо Москвы»
 Собрание материалов о Карле Великом

Каролинги
Короли франков
Императоры Запада
Правители Европы VIII века
Правители Европы IX века
Персоналии Франкского государства VIII века
Персоналии Франкского государства IX века
Гонфалоньеры (Капитан-генералы) Церкви
Римские консулы IX века

Умершие от плеврита
Беатифицированные Бенедиктом XIV